La bottega dell'antiquario (The Old Curiosity Shop) – romanzo di Charles Dickens, a cui sono ispirati:

Cinema 
 The Old Curiosity Shop – film del 1909 prodotto dall'Essanay Film Manufacturing Company
 The Old Curiosity Shop – film del 1911 diretto da Barry O'Neil
 The Old Curiosity Shop – film del 1912 diretto da Frank Powell
 The Old Curiosity Shop – film del 1913 diretto da Thomas Bentley
 The Old Curiosity Shop – film del 1921 diretto da Thomas Bentley
 The Old Curiosity Shop – film del 1934 diretto da Thomas Bentley
 The Old Curiosity Shop – film del 1975 diretto da Michael Tuchner
 The Old Curiosity Shop – film australiano di animazione del 1984

Televisione 
 The Old Curiosity Shop – miniserie televisiva britannica trasmessa dal 1962 al 1963
 The Old Curiosity Shop – miniserie televisiva britannica trasmessa dal 1979 al 1980 
 = Starožitníkův krám – film in due parti per la televisione cecoslovacca del 1980 =
 The Old Curiosity Shop – film per la televisione del 1995
 The Old Curiosity Shop – film per la televisione del 2007